Starlette puede referirse a:

 Starlette (cine), chica aspirante a estrella de cine.
 Starlette (satélite), junto con Stella, un satélite pasivo francés.